Corozal puede referirse a los siguientes topónimos:

 Corozal, un distrito del norte de Belice.
 Corozal, la capital del distrito anterior.
 Corozal, un municipio del departamento de Sucre, Colombia.
 Corozal, una localidad de Panamá, a orillas del canal de Panamá, en las áreas revertidas por Estados Unidos.
 Corozal, una localidad de la provincia de Los Santos, Panamá.
 Corozal, una localidad de la provincia de Veraguas, Panamá.
 Corozal, una localidad de Puerto Rico.

Además, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Hato Corozal, un municipio del departamento de Casanare, Colombia.
 Santa Rita Corozal, un yacimiento arqueológico maya localizado en el norte de Belice.